Арапирака:

 Арапирака — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Арапирака — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.